Полоное — деревня в центральной части Порховского района Псковской области. Является административным центром сельского поселения «Полонская волость».

Расположена в 6 км к востоку от города Порхов. С городом Порхов связана городским маршрутом № 2 (ХПП — Полоное). В XIX веке — родовая усадьба Корсаковых и князей Дондуковых-Корсаковых. Здесь развернула свою благотворительную деятельность княжна Мария Дондукова-Корсакова.

К северу от деревни есть остановочный пункт пригородных поездов РЖД — Льносовхоз.

Примечания

Ссылки 
 "Полоная" дача княгини Дондуковой-Корсаковой 

Населённые пункты Порховского района